Фьорелла Манноя (; род. 4 апреля 1954 года) — итальянская певица и бывшая каскадёрша.

Биография

Карьера в кино и начало музыкальной карьеры 
Отец Фьореллы был каскадёром. Вместе со своим братом Маурицио и сестрой Патрицией она продолжала деятельность отца, работая в каскадёршей и дублёршей в кино. Это продолжалось до тех пор, пока время съемок одного из фильмов Фьорелла не получила серьёзные повреждения и не попала на больничную койку. После этого Фьорелла решила оставить опасную профессию и заняться музыкальной карьерой.

Началом музыкальной карьеры Фьореллы считается 1968 год, когда она приняла участие в Фестивале Кастрокаро.

Долгожданный успех на Санремо 
В феврале 2017 года Фьоерлла приняла участие в 67-м Фестивале Санремо с песней « Che sia benedetta». В финале фестиваля Фьорелла заняла второе место, уступив Франческо Габбани.. До 2017 года Фьорелла трижды принимала участие в фестивале в качестве конкурсанта, но подняться выше 10-го места в турнирной таблице ей не удавалось.

Дискография

Студийные альбомы 
 1972 — Mannoia Foresi & co.
 1983 — Fiorella Mannoia
 1985 — Premiatissima
 1985 — Momento delicato
 1986 — Fiorella Mannoia
 1988 — Canzoni per parlare
 1989 — Di terra e di vento
 1992 — I treni a vapore
 1994 — Gente comune
 1997 — Belle speranze
 2001 — Fragile
 2006 — Onda tropicale
 2008 — Il movimento del dare
 2009 — Ho imparato a sognare
 2012 — Sud
 2013 — A te
 2016 — Combattente
 2019 — Personale

Концертные альбомы 
 1999 — Certe piccole voci
 2002 — In tour (совместно с Пино Даниэле, Франческо Де Грегори и Роном)
 2004 — Concerti
 2010 — Il tempo e l’armonia
 2012 — Sud il tour

Сборники 
 1984 — Fiorella Mannoia
 1987 — Tre anni di successi
 1990 — Fiorella Mannoia
 1990 — Canto e vivo
 1990 — Basta innamorarsi
 1991 — Così cantiamo l’amore (совместно с Орнеллой Ванони)
 1991 — Come si cambia
 1992 — Come si cambia '77-'87
 1993 — Le canzoni
 1996 — Le origini
 1997 — Il meglio
 1998 — I grandi successi
 1998 — I primi passi (совместно с Аличе)
 2001 — I grandi successi originali
 2001 — I miti musica
 2004 — Trilogy box
 2006 — Emozioni & Parole
 2007 — Canzoni nel tempo
 2009 — Gli album originali
 2010 — Capolavori
 2013 — Quattro album originali
 2013 — Le mie canzoni
 2014 — Fiorella
 2015 — Best of

Примечания

Ссылки